Pfuhl är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Pfuhl (1929–2005), tysk politiker
 Ernst Pfuhl (1876–1940), tysk arkeolog
 Johannes Pfuhl (1846–1914), tysk bildhuggare

Tyska efternamn